Кульна:
 Кульна — пещера в Чехии, в которой найден неандерталец
 Кульна (Кульпа) — хан Золотой Орды